Municipio de Shawnee puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shawnee (condado de Gallatin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Gallatin.
 Municipio de Shawnee (condado de Fountain, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fountain.
 Municipio de Shawnee (condado de Cherokee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Shawnee (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.
 Municipio de Shawnee (condado de Cape Girardeau, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cape Girardeau.
 Municipio de Shawnee (condado de Henry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Shawnee (condado de Allen, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Allen.